Капториниды  — семейство примитивных пресмыкающихся верхнего палеозоя. Традиционно относились к так называемым анапсидным рептилиям, лишённым височных окон. По последним исследованиям, стоят ближе к диапсидным рептилиям, чем к другим анапсидам (парейазаврам и проколофонам). С капторинидами сближают также древнейших известных амниот — семейство Protorothyrididae, самые известные представители которых: гилономус и палеотирис. По последним данным, проторотиридиды находятся в основании ствола диапсид.

Описание 

Настоящие капториниды — всеядные и растительноядные животные, с массивным уплощённым черепом, без височных окон. Базиптеригоидное сочленение подвижное. Стремя массивное, поддерживает мозговую коробку. Ушной вырезки нет. Заднетеменные, табличные и надвисочные кости редуцированы.

Премаксилла часто изогнута вниз, несет резцеподобные зубы. Щёчные зубы простые, либо однорядные, либо многорядные (до 12 рядов), есть многорядные нёбные зубы. Морда обычно узкая. Череп относительно размеров тела довольно крупный, особенно у поздних форм. Скульптура костей черепа гребнистая, сходна с таковой у некоторых современных бесхвостых земноводных. В связи с этим не исключено, что кожа не была чешуйчатой.

Позвонки амфицельные, рёбра присутствуют по всей длине туловища. Два коракоида — передний и задний, у взрослых особей срастаются с лопаткой. Развиты гастральные чешуи, других кожных окостенений не найдено.

По строению тела напоминали некоторых современных ящериц, типа австралийских сцинков. Ноги мощные, хвост иногда довольно короткий. Есть признаки способности к автотомии хвоста (как у современных ящериц). Длина черепа от нескольких сантиметров до 40 см, общая длина до 2 метров.

Известны из пермских отложений Северной Америки (большинство находок из нижней перми), Европы и Восточной Африки. Последние представители — из «средней» перми Приуралья (Gecatogomphius, Riabininus) и верхней перми Нигера (Moradisaurus). Виды с однорядными щёчными зубами (например, американский Labidosaurus) могли быть всеядными, питаться крупными беспозвоночными, типа личинок насекомых. Крупные виды с многорядными зубами (Moradisaurus, Gecatogomphius, американские Labidosaurikos, Kahneria, Rothia) могли быть растительноядными. Тем не менее, не исключается их питание моллюсками.

Систематика

Филогения

Классификация 
По данным сайта Paleobiology Database, на сентябрь 2019 года в семейство включают 22 вымерших рода:

 Роды incertae sedis
 
 
 
 
  [syn. ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Подсемейство Moradisaurinae
 
 
 
 
 
 
 

Также к семейству относят 2 таксона в статусе nomen dubium: , .

Отдельные представители 
 Euconcordia cunninghami — мелкое животное из верхнего карбона (гжельский ярус) Канзаса. Возможно, является предковой формой и капторинид, и настоящих эврептилий.
 Gansurhinus qingtoushanensis — ископаемый вид, живший в пермском периоде на территории нынешнего Китая. Являлся сухопутным животным, питался насекомыми и растениями. Описан в 2011 году. Остатки, состоящие из частичного скелета, были найдены в местности Dashankou в формации Xidagou.

Примечания

Литература 
 Шмальгаузен И. И. Происхождение наземных позвоночных. — М., 1964.
 Ивахненко М. Ф. Тетраподы Восточно-Европейского плакката — позднепалеозойского территориально-природного комплекса. — Пермь, 2001. — С. 69—71.
 Кэрролл Р. Палеонтология и эволюция позвоночных, т. 1 — М.: Мир, 1992. — С. 246—247.
 Черепанов Г. О., Иванов А. О. Палеозоология позвоночных. — М.: Academia, 2007. — С. 187, 190—191.

Ссылки 
 Palaeos Vertebrates 210.100 Eureptilia: Eureptilia.
 Class: ?Reptilia.

Вымершие пресмыкающиеся
†
Пресмыкающиеся каменноугольного периода
Пресмыкающиеся пермского периода